Созерко Артаганович Мальсагов () — офицер Русской императорской армии, белогвардеец-деникинец ингушского происхождения, участник побега из Соловецкого лагеря особого назначения, офицер Войска Польского, участник польского и французского Сопротивления, автор воспоминаний.

Биография 
Родился 17 июня 1895 года в Альтиево (ныне — район Назрани).

Отец Созерко — Артаган Арцхоевич Мальсагов (1849—?), ингуш, в 1869 г. всадник 3-й сотни Терской постоянной милиции, в 1871 — оруженосец 3-го взвода горцев Лейб-гвардии Кавказского эскадрона конвоя Е. И. В., вернувшись на Кавказ, был командиром 4-й сотни Терско-Горского конно-иррегулярного полка, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Мать — Хани Базоркина, дочь генерала Бунахо Базоркина, героя Шипки, командира Ингушского дивизиона Терско-Горского конно-иррегулярного полка 13-го армейского корпуса.

Созерко после окончании Воронежского Михайловского кадетского корпуса, окончил Московское Александровское военное училище по 1-му разряду. Принял присягу 23 сентября 1912 года. В 1913 году поступил в чине подпоручика в 29-й Сибирский стрелковый полк, который в июле 1914 года был передислоцирован в Польшу. Ранен в сентябре 1914 года и отправлен в госпиталь во Владикавказ. Награждён орденом святого Станислава с мечом и бантом. В марте 1915 года переведён в запасную сотню Ингушского конного полка Дикой дивизии, а в июле в Ингушский полк. В 1917 году женился на Леби Измайловой, дочери купца 2-й гильдии Шахбота Измайлова.

Во время выступления генерала Корнилова Созерко командовал эскадроном в 3-ей бригаде, включавшей Ингушский и Черкесский полки. В Добровольческой армии Деникина Мальсагов командовал Первым ингушским кавалерийским полком. Участвовал в боях на Царицынском фронте в составе Кавказской армии. В своих воспоминаниях Мальсагов об этом периоде написал: «Катастрофа Добровольческой армии вынудила всех нас искать убежища в горах. Постоянно сталкиваясь с нападающим врагом, наша кавалерийская бригада достигла реки Терек, где и была расформирована. Наиболее стойкие и надёжные её части пересекли границу Грузии, в то время ещё независимого государства…». Создание кавалерийского полка под командованием Султана Клыч-Гирея. Рейд на Кубань. Участие в партизанской войне против советской власти на Кавказе. Уход в Аджаристан.

Поверив в амнистию 1922 года, по которой было обещано полное прощение белогвардейцам «всех рангов и категорий», Созерко ради воссоединения с семьёй в апреле 1923 года вернулся из Турции и добровольно сдался ЧК. «Когда я сослался на официальные слова амнистии, — писал Мальсагов, — следователь прямо взревел от смеха: „Отведите его в камеру и пусть ему там покажут амнистию“. И действительно — они показали!».

Прошёл тюрьмы Тифлиса, Баку, Махачкалы, Грозного и Владикавказа. 30 ноября 1923 года приговорён: «По приказу административной комиссии народного комиссариата внутренних дел по высылке гражданин Мальсагов признан виновным в преступлениях против основ государства, предусмотренных статьями 64 („Организация террористических актов и сотрудничество с иностранцами“) и 66 („Шпионаж в пользу международной буржуазии“) Уголовного Кодекса РСФСР…» к 3-м годам заключения на Соловках.

С января 1924 по май 1925 года Мальсагов — заключённый Соловецкого лагеря особого назначения. 15 мая Созерко с товарищами по заключению — кадровым офицером Ю. Д. Бессоновым, двумя поляками Э. Мальбродским и М. Г. Сазоновым и присоединившимся к группе в последний момент кубанским казаком Василием Приблудиным — совершили побег. Позднее Мальсагов вспоминал: «Финны приняли нас приветливо. Накормили и отправили в Улеаборг… Нам пришлось пробыть несколько дней в тюрьме, пока рассматривалось наше дело… Но после Соловков и карельских лесов эта тюрьма показалась сущим раем». В Финляндии Мальсагов получил «нансеновский паспорт» и с ним переехал в Ригу. Там уже в 1925 году он начал писать воспоминания «Адский остров», опубликованные в Англии в 1926 году. Перевод был осуществлён при поддержке бывшего посла России в Англии К. Д. Набокова и поэта Ивана Савина. Мальсагов вступил в полемику с Парижским Комитетом Политического Красного Креста, добиваясь фактического восстановления прав политзаключённых. По словам Дженнет Скибневской, на Мальсагова дважды агентами ОГПУ были совершены покушения.

С августа 1927 по сентябрь 1939 года Мальсагов служил в польской кавалерии, сначала по контракту, позднее как кадровый офицер. Он ротмистр польской кавалерии во Львове (), в Белостоке (), в Хелмне (). В сентябре 1939 начало Второй мировой войны Мальсагов встретил в Поморье в должности командира эскадрона, вёл тяжёлые бои с немцами. Взят в плен и отправлен в офицерский лагерь в Германию.

С 3 по 21 сентября 1944 года Мальсагов находился в резерв-лазарете в Баварии и оттуда совершил побег в Польшу. Участвовал в Польском сопротивлении, а затем переправлен во Францию. Подпольная кличка «Казбек». Имя Созерко Мальсагова вошло в «Антологию борцов за свободу Польши».

После войны жил в Англии. Работал в Исламском Культурном Центре, вошёл в «Межнациональный Комитет по проведению процесса против политики геноцида (народоубийства), проводимой коммунистической властью», созданного в Мюнхене в 1951 году. Вместе с другими членами Комитета собирал сведения и свидетельства о проводимых в СССР национальных репрессиях, опубликованные в журнале «Свободный Кавказ».
Последние годы жизни провёл в доме для кавказских ветеранов в Портлэнд-Хаусе в Эштоне. В 1973 году перенёс тяжёлую операцию на желудке. Скончался в больнице Шайр Хилл (Shire Hill Hospital) 25 февраля 1976 года.

В 1963 году Мальсагов писал своей дочери Мадине: «Поверь, священный идеал остатка моей жизни — это умереть на отцовской земле и быть похороненным на родовом кладбище в милом и бессмертном Альтиеве, где лежат кости моих отцов, братьев, сестёр и матери…».

28 августа 1990 Мальсагов реабилитирован.

Семья 
 Брат — Амай.
 Брат — Орцхо (?—до 1963).
 Брат — Арсамак (?—до 1963).
 Жена — Леби Шахбулатовна (Шахботовна) урождённая Измайлова (1898—1980)
 Дочь — Раиса (1920—2000), инженер, с 1952 замужем за ингушским поэтом Д. Х. Яндиевым (1916—1979), автор мемуаров «Записки спецпереселенки».
 Внук — Шахбулат Яндиев осуществил обратный перевод на русский воспоминаний деда.
 Внук — Хаджи-Мурат Яндиев установил кенотаф, два чёрных обелиска, на родовом Мальсаговском кладбище в селе Альтиево
 Внучка — Марьям Яндиева (род. 1953)
 Дочь — Мадина (1924 — 15 июля 2017, Сунжа, Ингушетия).
 Внук — Сафар Льянов привёз горсть земли с могилы Созерко на могилу его жены Леби.

Реакция на публикацию воспоминаний 
Предполагают, что пропагандистская поездка М. Горького на Соловки в 1928 году и его очерк «Соловки» является частью ответной кампании на публикацию воспоминаний участников побега Мальсагова и Безсонова. Позднее был снят пропагандистский фильм о том, как на Соловках «делаются полезные граждане». Начальник Управления СЛОНа Ф. Эйхманс, организовал серию опровержений «клеветнических домыслов» Мальсагова в газете «Новые Соловки». В «Правде» гневное опровержение опубликовал Михаил Кольцов.

Публикации 
 "Соловки. Остров пыток и смерти (Записки бежавшего с Соловков офицера С. А. Мальсагова) // «Сегодня». Рига, 29 ноября 1925 г.
 S. A. Malsagof. An Island Hell: A Soviet Prison in the Far North. London, A.M. Philpot LTD. 69, Great Russel Street, W.C.I., 1926. Translated by F. H. Lyon.

Ссылки 
 Мальсагов Созерко Артаганович
 Мальсагов Созерко Артаганович (1893—1976) военный
 Мальсагов С. А. Адские острова : Советская тюрьма на Дальнем Севере

Примечания

Литература 
 

Выпускники Воронежского кадетского корпуса
Военные Польши
Участники обороны Польши в 1939 году
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Реабилитированные в СССР
Совершившие побег из советских тюрем и лагерей
Персоналии:Добровольческая армия
Участники польского Сопротивления
Беглецы из СССР
Участники французского движения Сопротивления
Выпускники Александровского военного училища